Desa Karangjati kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangjati (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,32, long 110,64), 
 Desa Karangjati (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,43, long 110,82), 
 Desa Karangjati (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,48, long 109,43), 
 Desa Karangjati (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,58, long 109,22), 
 Desa Karangjati (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,60, long 109,30), 
 Desa Karangjati (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,18, long 110,43), 
 Desa Karangjati (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,93, long 109,62), 
 Desa Karangjati (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,94, long 109,19), 
 Desa Karangjati (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,78, long 113,02), 
 Desa Karangjati (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,46, long 111,60), 
 Desa Karangjati (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,67, long 112,70), 

Robotskapade Indonesienförgreningar